L'Open international de squash de Nantes féminin 2018 est l'édition féminine 2018 de l'Open international de Nantes de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA).

La compétition se déroule au Théâtre Graslin à Nantes du 4 au .

La Belge Nele Gilis remporte le tournoi pour la première fois face à l'Anglaise Emily Whitlock en finale.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open international de squash de Nantes masculin 2018
 Open international de squash de Nantes
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Site officiel de l'Open international de Squash de Nantes
 Open international de Squash de Nantes Page PSA

Masculin 2018
Squash en 2018
Sport en France en septembre 2018